Indonesië
 Tanah Merah (Indragiri Hilir), een onderdistrict van het regentschap Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tanah Merah (Bangkalan), een onderdistrict van het regentschap Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Tanah Merah (Badar), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanah Merah (Gunung Meriah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Tanah Merah (Air Putih), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Merah (Binjai Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Binjai in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Merah (Galang), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Merah (Perbaungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Tanah Merah (Saronggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Tanah Merah (Kupang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tanah Merah (stad), hoofdstad van het regentschap Boven Digoel in de provincie Papoea
 Tanah Merah (Pasir Penyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Tanah Merah (Rangsang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Meranti-eilanden in de provincie Riau
 Tanah Merah (Tanah Merah), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tanahmerah, een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
Maleisië
 Tanah Merah (Maleisië), een stad in de deelstaat Kelantan
 Tanah Merah (district), een district in Maleisië